Nymphea steht für:
 die Pflanzengattung Nymphaea, siehe Seerosen
 den Personen- bzw. Tiernamen Nymphea
 die Nymphe